Voici la liste des planètes mineures numérotées de 207001 à 208000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 207001 à 208000

207001-207100

207101-207200

207201-207300

207301-207400

207401-207500

207501-207600

207601-207700

207701-207800

207801-207900

207901-208000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000